Craig Smith (n. 1983), cestista statunitense
Craig Smith (n. 1989), hockeista su ghiaccio statunitense
 Craig James Smith (n. 1978), rugbista scozzese